Il singolare del torneo di tennis Laguna Niguel Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrew Pattison che ha battuto in finale Colin Dibley 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Billy Martin (primo turno)

 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Laguna Niguel Classic 1977